Milioutine (masculin ; )  ou Milioutina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Milioutine (1816-1912), militaire et homme politique russe
 
 Vladimir Milioutine (1884-1937), militant bolchevik russe 

Patronyme russe